Вейккаусліга 2023 — 93-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії.

Формат 
За регламентом на першому етапі 12 клубів зіграють між собою по два матчі. На другому етапі перша шістка зіграє в одне коло та розіграють місця з 1-го по 6-те, а друга шістка визначить невдах та розіграє місця з 7-го по 12-те.

Клуби

Перший раунд

Таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway 

2023
Фінляндія
2023 у фінському спорті